Italodisco, een elektrische muziekstijl
 .italo, een hogesnelheidstrein in Italië